Сарки́с Мовсеся́н Кнуня́нц (,  — , Орловская тюрьма) — борец за освобождение Западной Армении.

Биография 
Учился в Эчмиадзинской академии Геворкян, Школа Нерсисян в Тифлисе (окончил в 1885), Петербургском университете.
Помогал историку Карапету Езяну в составлении документального сборника «Сношения Петра Великого с армянским народом» (1898, рус).

Уехал на Кавказ, чтобы организовать вооруженный отряд из 78 человек, с целью участия в освобождении Западной Армении. В сентябре 1890 года его отряд двинулся с Кавказа в Западную Армению с надеждой, что к ним примкнут армяне из Западной Армении, однако на границе в борьбе с турецкими пограничниками, силы которых намного превосходили их, пришлось отступить к русской границе. Русские пограничники арестовали его и сдали властям.

Царский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы и отправил его в ссылку на Сахалин. В 1905 — попал под всеобщую амнистию. В 1906 — вернулся на Родину, где бунтовал против богатых. В феврале 1909 — был арестован и через три месяца освобожден. В октябре 1910 — был вновь арестован. Партия «Дашнакцуцюн» организовала его побег из Елизаветпольской (Ганзак) тюрьмы, однако вскоре он был опять схвачен и приговорен к 15 годам каторжных работ.

Умер в 1913 году в Орловской тюрьме.